Le qualificazioni del singolare  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Tobias Kamke (secondo turno)
  Pere Riba (secondo turno)
  Paul-Henri Mathieu (qualificato)
  Adrian Ungur (qualificato)

 Damir Džumhur (primo turno) 
 Ričardas Berankis (ultimo turno) 
 Radu Albot (ultimo turno) 
 Jaroslav Pospíšil (ultimo turno)

Qualificati

  Nikoloz Basilashvili
  Ričardas Berankis

  Paul-Henri Mathieu 
  Adrian Ungur

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2014
ATP World Tour 2014